Badi steht für:

 Badi, Dorf in der Provinz Bologna, Region Emilia-Romagna, Italien
 Badi (Beichuan), Gemeinde der Qiang und Tibeter im Autonomen Kreis Beichuan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Badi (Rongzhag), Gemeinde im Kreis Rongzhag in der chinesischen Provinz Sichuan 
 Badi (Weixiv), Gemeinde im Autonomen Kreis Weixi in der chinesischen Provinz Yunnan
 Badi (Kaste, Nepal), eine sozial niedrigstehende Kaste in Nepal
 Badi (Kaste, Indien), eine Kaste in Nordindien
 Badi (Fluss), Fluss in Guinea
 Badi’ (1852–1869), Bahai-Märtyrer

Badi ist der Familienname folgender Personen:
 Aquiles Badi (1894–1976), argentinischer Maler und Zeichner
 Chimène Badi (* 1982), französische Sängerin
 Kamaluddin Badi, libyscher Volleyballspieler
 Mohamed Salama Badi (* 1966), saharauischer Diplomat

Siehe auch:
 Baddi
 Badi-Kalender
 Badie